Чжао Цзиян (спрощ.: 赵紫阳; кит. трад.: 趙紫陽; піньїнь: Zhào Zǐyáng; 17 жовтня 1919 — 17 січня 2005) — китайський державний і політичний діяч.

 Цзиян (район) — район міського округу Їян, китайська провінція Хунань.
 Цзиян (місто) — міський округ, китайська провінція Сичуань.